Ernst Fischer (1899–1972), osztrák újságíró, író és politikus
 Ernst Fischer (1900–1975), német zeneszerző, zongorista